Loredana Culea este o cantareata contemporana de muzica crestina. Nascuta pe 21 martie 1986 in Constanta., Romania

Absolventa a Worship Academy. Impreuna cu sotul ei Ionut Culea au slujit si slujesc ca lideri de Inchinare punandu-si darurile la dispozitia lui Dumnezeu si a bisericilor.  In 2020 infiinteaza trupa Selah Band. 

Au impreuna 3 copii: Eva, Levi, Emanuel cu care deasemenea slujesc in lucarea pe care o fac.

Compune piese de la varsta de 9 ani, dar lanseaza primul Single in  anul 2021.

Single 
https://www.youtube.com/watch?v=t4hZImDMDic

https://www.youtube.com/channel/UCfXSA6yOsN-DbAO4FKQacOQ

Studio Albums 
https://www.youtube.com/watch?v=uBscFUeVzhU

https://www.youtube.com/channel/UCfXSA6yOsN-DbAO4FKQacOQ

Cariera 
Absolventa a Universitatii de Arta Ovidius, este Artist Plastic, Designer, Pictor si Fotograf. Profesor Arte plastice,

Membra a Filialei UNU Constanta si a Uniunii Artiistilor Plastici din Romania.

Expozitii timpurii 
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/expozitia-lunii-mai-flori-este-deschisa-intre-23-mai-6-iunie-9414.html

2001 – Expozitie – Banda desenata , Muzeul de Arta Constanta

2001 – Expozitie Pictura “Antidrog”, Constanta

2002 – Expozitie de Grafic Desigh organizata in cadrul CNA Regina Maria, Constanta, sub indrumarea prof. Constantin Grigoruta

2003 – Expozitie  pictura “Flori”, Clubul Dors

2005 – Expozitie pictura “Ovidiana”, Mangalia

2005 – Expozitie colectiva de Pictura in Cadrul expozitiei artistului Paul Baba

2006 – Expozitie Fotografie “ Artensiv 01 “, Club Doors

2006 – Lucrare Colectiva – “Mozaic”, din cadrul Universitatii “Ovidius” Constanta

2006 – Expozitie Pictura , Salonul Tinerilor Artisti, Tulcea

2006 – Expozitie Pictura “Razboiul Mondial”, Constanta

2006 – Expozitie Pictura “ Iarna”, Salonul Tinerilor Artisti, Campusul Universitar “ Ovidius” ,Constanta

Expozitie Pictura “Icoane pe Lemn si Sticla”, Hotel President, Mangalia

2007 – Expozitie Fotografica “ Artensiv 02”, Galeriile de Arta Mamaia

2007 – Expozitie Pictura ,” Craciunul” Salonul de Iarna al Studentilor, Constanta

2008 – Expozitie Pictura a lucarilor de Licenta,  Campusul Universitatii  “Ovidius” Constanta

2011 – Expozitie Pictura, Horel Ibis, Constanta

2015 – Expozitie Pictura “Ritmuri”, Muzeul de Arta Constanta

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/expozitia-lunii-mai-flori-este-deschisa-intre-23-mai-6-iunie-9414.ht

Expozitii 
Expune lucrari in cadrul mai multor Expozitie colective.

2001 Premiul 3  - Concurs – Banda desenata Zilele Francofone, Muzeul de Arta Constanta

2001 – Premiul 2 -  Pictura “Antidrog”, Constanta

2022 – Expozitie colectiva ” Artist Run Space”, Constanta

-        Expozitia colectiva”Portret și Autoportret”, Iasi

-        Expozitie colectiva ”Salonul de Vara”, Slobozia

-        Expozitie Colectiva ”Șase șase, Poartă-n case”, Iasi

-        Expozitie Colectiva – ”Caleidoscop Pictural”, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanta

-        Bienala Internațională de Arta Contemporană ”Ion Andreescu”, ediția XIII, Buzău

-        Expoziție de Artă Contemporană ”Al Patrulea Ochi”, Galerii de Artă, Cetatea Oradea

https://www.modernism.ro/2022/12/19/expozitia-zis-si-facut-editia-a-doua/

https://www.ebihoreanul.ro/stiri/salonul-de-iarna-2022-o-noua-expozitie-de-pictura-in-galeriile-reperaj-din-cetatea-oradea-175433.html

https://cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-artistii-dobrogeni-se-reunesc-pentru-o-noua-expozitie-de-pictura-469260

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/expozitii-si-evenimente-organizate-la-muzeul-de-istorie-nationala-si-arheologie-constanta-795344.html

https://obiectiv.net/salonul-de-vara-al-filialei-u-a-p-constanta-1-expozitie-de-pictura-grafica-ceramica-obiect-la-centrul-cultural-ionel-perlea-din-slobozia-72928.html

https://curatorial.ro/arta/portret-si-autoportret-la-a-patra-editie/

https://www.facebook.com/arte.vizuale.oradea.universitate/posts/3187515744714542/

https://constantaculturala.ro/event/vernisaj-itinerarii-istorice-cu-artisti-dobrogeni/

https://uap.ro/?p=34198

https://mycta.ro/artistii-dobrogeni-se-reunesc-pentru-o-noua-expozitie-de-pictura/

https://www.bihorjust.ro/uniunea-artistilor-plastici-din-romania-filiala-oradea-invite-oradeni-la-deschiderea-expozitiei-de-arta-contemporana-salonul-de-iarna-2022-la-galerii-de-arta-reperaj-cetate-oradea-sambata-10-decembr/

http://www.onlinegallery.ro/stire/expozitia-%E2%80%9Esase-%E2%80%93-%C8%99ase-poarta-n-casa%E2%80%9D-122-de-artisti

https://crisana.ro/stiri/cultura-5/salonul-de-iarna-la-galeriile-de-arta-reperaj-expozitie-de-arta-contemporana-192192.html

https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/al-patrulea-ochi-s-a-deschis-in-cetate-4130197/

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/127-de-lucrari-de-arta-pe-simezele-internetului-a-sase-a-sase-poarta-n-casaa--330342.html

Expozitii Peronale 

Expozitie  personala cu tema ”Zbor” are la data de 1 noiembrie 2022.

https://www.centruljeanconstantin.ro/eveniment-detaliu/zbor-artist-loredana-culea

https://www.facebook.com/CMEPTJC/posts/1876292619207805/

https://focuspress.ro/expozitii-si-evenimente-culturale-in-judetul-constanta-in-luna-noiembrie/

https://garcov.ghidulprimariilor.ro/ro/businesses/news/view/Activit%C4%83%C8%9Bi-culturale-desf%C4%83%C8%99urate-de-c%C4%83tre-institu%C8%9Biile-publice-de-cultur%C4%83-subordonate-Consiliului-Jude%C8%9Bean-Constan%C8%9Ba-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-31-octombrie-%E2%80%93-06-noiembrie-2022/3166

Expozitii Fotografie 

2002 – Expozitie de Fotografie “ Portret” a “Clubului de Fotografie” organizata in Cadrul CNA Regina Maria,  Constanta sub indrumarea Prof. Constantin Grigoruta
2006 – Expozitie Fotografie “ Artensiv 01 “, Club Doors

2007 – Expozitie Fotografica “ Artensiv 02”, Galeriile de Arta Mamaia

Premii 

2022 – iunie – Premiul 1 – Concurs National ”Drumul Artelor”,

-        Iulie – Premiul 1de Excelenta Concurs International de Arte ” Diana”, București

-        August – Diploma de Excelenta ”Portret și Autoportret”, Iasi

-        Septembrie – Diploma de Excenenta ”Sase sase, Poarta-n case”

Bibliografie 
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/expozitia-lunii-mai-flori-este-deschisa-intre-23-mai-6-iunie-9414.html

https://www.centruljeanconstantin.ro/eveniment-detaliu/zbor-artist-loredana-culea

https://www.facebook.com/CMEPTJC/posts/1876292619207805/

https://focuspress.ro/expozitii-si-evenimente-culturale-in-judetul-constanta-in-luna-noiembrie/

https://garcov.ghidulprimariilor.ro/ro/businesses/news/view/Activit%C4%83%C8%9Bi-culturale-desf%C4%83%C8%99urate-de-c%C4%83tre-institu%C8%9Biile-publice-de-cultur%C4%83-subordonate-Consiliului-Jude%C8%9Bean-Constan%C8%9Ba-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-31-octombrie-%E2%80%93-06-noiembrie-2022/3166

https://www.youtube.com/watch?v=t4hZImDMDic

https://www.youtube.com/channel/UCfXSA6yOsN-DbAO4FKQacOQ